Ljusreflex kan syfta på:

 Reflexion (fysik) – en reflexion av ljus
 Ljusreflex – en reflexmässig förändring av pupillens storlek - se Pupillreaktion